Kinderarmut hat zwei Bedeutungen:

wirtschaftliche Armut von Kindern; siehe Armut und Kinderarmut in den Industrieländern
demografische Armut an Kindern, wenig Kinder pro Ehepaar oder Frau; siehe Geburtendefizit

.